Wiesenbächle ist Name und Namensbestandteil von Gewässern:

  Oberes Wiesenbächle, linker Hauptstrang-Oberlauf des Blumentobelbachs (zum Tiefenbach, zum Neckar) nahe Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Unteres Wiesenbächle, rechter Oberlauf des Beurener Bachs (zur Nürtinger Steinach) bis nach Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

 Wiesenbächle (Beurener Bach) – siehe oben → Unteres Wiesenbächle
 Wiesenbächle (Glatt), linker Zufluss der Glatt nach Hopfau, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wiesenbächle (Öchsenbach), linker Zufluss des Öchsenbachs, vielleicht auch Ochsenbachs (zum Kocher) bei Waldmannshofen, Gemeinde Eschach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wiesenbächle (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zum Dernbach) bei Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Wiesenbächle (Tiefenbach) – siehe oben → Oberes Wiesenbächle
 Wiesenbächle (Wildschapbach), rechter Zufluss des Wildschapbachs (zum Wolf oder der Wolfach) nahe der Mündung in der Gemarkung Schapbach der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Wiesenbächle (Zeller See), nördlicher Zufluss zum Zeller See bei Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Wiesenbächle (Zimmerholzer Wildbach), linker Zufluss des Zimmerholzer Wildbachs (zum Hepbach, zum Saubach, zur Radolfzeller Aach) vor Stetten, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wiesenbach
 Wiesenbächlein